Das Paul Hunter Classic 2017 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2017/18, das vom 25. bis 27. August in der Fürther Stadthalle ausgetragen wurde. Obwohl wegen der geringen Wertigkeit und der ungünstigen Terminierung direkt im Anschluss an die China Championship wie im Vorjahr viele Topspieler nicht angetreten waren, gab es mit 292 gemeldeten Spielern einen neuen Teilnehmerrekord. Zu den besten Profis, die trotzdem Fürth in ihren Reiseplan aufnahmen, gehörten der amtierende Weltmeister und Titelverteidiger Mark Selby und Shaun Murphy, die einzigen beiden Mehrfachsieger des Turniers, sowie der Ex-Weltmeister Stuart Bingham und Kyren Wilson. Murphy schaffte es erneut ins Finale, doch er verpasste seinen dritten Turniersieg. Er unterlag Michael White mit 2:4. Für den Waliser war es nach den Indian Open 2015 der zweite Ranglistensieg seiner Karriere.

Wie im Vorjahr wurde auch wieder parallel ein Weltranglistenturnier der Frauen in Fürth ausgetragen. Dort kam es zu einer Wiederholung des Finales von 2016 zwischen Ng On Yee und Reanne Evans. Diesmal siegte die Engländerin und nahm mit ihrem 4:1-Sieg erfolgreich Revanche für die Vorjahresniederlage.

Preisgeld 
Das Preisgeld des Paul Hunter Classic wurde gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht, 6.250 £ wurden insgesamt mehr ausgeschüttet. Davon profitierten der Sieger, der dieses Jahr 1.250 £ mehr bekam, und der unterlegene Finalist, aber auch die Verlierer der zweiten und dritten Runde. Trotzdem war es das Turnier mit der geringsten Wertigkeit in der Main Tour.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 20.000 £

Vorrunde 
Aufgrund der großen Zahl von Amateuren, die für das Paul Hunter Classic gemeldet hatten, wurde der Turnierbeginn vom geplanten Mittwoch auf Dienstag, den 22. August vorgezogen. 197 Spieler bewarben sich um die 33 freien Plätze im Hauptturnier und in drei Runden in ebenso viel Tagen wurde das Starterfeld auf diese Zahl reduziert.

54 Spieler stammten aus Deutschland, jeweils drei Spieler reisten für die Qualifikation aus Österreich und aus der Schweiz an. Nur zwei Deutsche überstanden die Qualifikation: der deutsche Vizemeister Roman Dietzel und der U-16-Meister Umut Dikme. Ashley Carty besiegte den deutschen Meister Simon Lichtenberg und anschließend Ex-Profi Patrick Einsle. Die österreichische Nummer 2 Florian Nüßle schaffte es immerhin in die dritte Qualifikationsrunde.

Erstmals gelang auch der Weltranglistenersten bei den Frauen Reanne Evans die erfolgreiche Qualifikation für die Hauptrunde, nachdem sie bei ihren letzten beiden Teilnahmen jeweils erst in der dritten Runde verloren hatte.

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Runde 3 

|

|}
|}

Hauptturnier 
Mit der vierten Turnierrunde begann das Hauptturnier mit 128 Teilnehmern. Die obere Hälfte der Setzliste trug ihre ersten drei Runden am Freitag, dem 25. August aus, die untere Hälfte war am Samstag an den Tischen. Die letzten vier Runden vom Achtelfinale bis zum Finale wurden am abschließenden Sonntag gespielt.

93 Profispieler hatten für das Turnier gemeldet, zwei weitere Spieler (der Waliser Darren Morgan und der Franzose Niel Vincent, Finalist eines zusätzlichen U18-Qualifikationsturniers) waren für das Hauptturnier ebenfalls gesetzt. Damit blieben 33 Plätze für Amateurspieler, die sich in den drei Vortagen in der Qualifikation durchgesetzt haben.

Runde 1 bis Achtelfinale 
Wie im Vorjahr Zack Richardson schaffte es auch dieses Jahr wieder ein Amateur bis ins Achtelfinale: Der Engländer George Pragnall, der in der ersten Runde noch von der nachträglichen Absage von Mark Williams profitiert hatte, kämpfte sich gegen Barry Pinches und David Gilbert jeweils durch den Entscheidungsframe weiter. Wie bei allen Amateuren seit 2010 war dann aber auch für ihn Schluss. Weitere erfolgreiche Amateure, die es mit Siegen über Profis immerhin in die dritte Runde schafften, waren Andy Symons, Oliver Brown und Joe O’Connor, der den deutschen Profi Lukas Kleckers in Runde 1 besiegte. Auch die beiden Amateure aus Deutschland, Umut Dikme und Roman Dietzel, überstanden die Auftaktrunde nicht, obwohl Dietzel sich gegen Jack Lisowski bis in den Entscheidungsframe wehrte.

Der zweite deutschsprachige Profi, Alexander Ursenbacher aus der Schweiz, erreichte immerhin Runde 2, unterlag dann aber Tom Ford. Auch die einzige Frau im 128er-Feld, Reanne Evans, unterlag gleich zu Beginn klar mit 0:4 gegen Zhao Xintong, der danach souverän ins Achtelfinale einzog.

Größte Überraschung in Runde 1 war die 0:4-Niederlage von Stuart Bingham gegen Yu Delu. Auch die Niederlage von Robert Milkins gegen den Malteser Amateurmeister von 2016 Brian Cini war unerwartet. Luca Brecel, vier Tage zuvor bei der China Championship erstmals Profiturniersieger, überstand zwar den Auftakt gegen Ashley Carty, verlor dann aber gegen Mark King. Der zweite Finalist von Guangzhou, Shaun Murphy zeigte trotz Reisestress einen souveränen Auftritt und gab bis zum Achtelfinale nur drei Frames ab. Mitfavorit Kyren Wilson kam gar ohne jeden Frameverlust in Runde 4. Die Nummer 1 Mark Selby hatte dagegen mehr zu kämpfen, insbesondere gegen Joe Swail, den er erst im Entscheidungsframe besiegte.

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8 

kl. = kampflos

Viertelfinale bis Finale 
Gleich zwei der Favoriten hatten einen schlechten Start in den abschließenden Sonntag gehabt. Mark Selby hatte dem dynamischen Lochspiel von Michael White nicht genug entgegenzusetzen, er lag schnell 0:3 zurück und verlor 1:4. Der am Vortag so souveräne Kyren Wilson konnte gegen Ian Burns zwar den 0:3-Rückstand noch einmal wettmachen, verlor dann aber den Decider. Überzeugend jeweils mit 4:0 zogen Jamie Jones und Ben Woollaston ins Viertelfinale ein. Sein drittes Viertelfinale bei einem Weltranglistenturnier erreichte Gary Wilson.

Die günstige Ansetzung nutzte Mitchell Mann, der drei Amateure in Folge besiegte und erstmals in seiner Karriere ein Viertelfinale auf der Main Tour erreichte. Mit einem Decider-Sieg über Mark Joyce rückte er sogar noch unter die besten 4 vor. Wie schon zuvor Ian Burns und Mark Selby hatte er dort aber gegen Michael White wenig Chancen. Der Waliser zog mit seinem dritten 4:1 am Sonntag ins Finale ein. Sein Landsmann Jamie Jones erreichte ebenfalls das Halbfinale und stellte damit sein bestes Karriereergebnis von den Australian Open 2015 ein. Trotz 3:1-Führung gegen Shaun Murphy schaffte er es aber nicht, das walisische Finale zu vervollständigen. Der Engländer drehte das Spiel und sicherte sich sein viertes Endspiel in Fürth.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale 
Für Shaun Murphy war es das zweite Finale in einer Woche, für Michael White nach den Indian Open und dem Gibraltar Open im Jahr 2015 die dritte Finalteilnahme insgesamt. Murphy musste sich an das Halbfinale erinnert fühlen, denn er lag gegen den überzeugend lochenden Waliser schnell mit 0:2 im Rückstand und dem eigenen Framegewinn folgte umgehend das 1:3. Der fünfte Frame hätte wieder der Wendepunkt sein können. Zwar gelang Murphy kein vorentscheidendes Break und White konnte den Rückstand wieder aufholen. Die knapp an der Bande liegende abschließende Schwarze vergab er doch noch, obwohl er sich viel Zeit gelassen hatte, und der Engländer drehte mit der letzten Kugel den Frame. Doch Michael White zeigte sich unbeeindruckt und ergriff im nächsten Frame wieder seine Chance. Er verpasste nur um einen Ball ein Century Break und machte den 4:2-Sieg perfekt. Nach den Indian Open war es sein zweiter Turniersieg. Für Murphy war es die zweite Finalniederlage in Fürth und die zweite in einer Woche.

Century-Breaks 
24 Breaks von mindestens 100 Punkten waren im Vergleich zu den Vorjahren ein niedriger Wert.

Paul Hunter Women’s Classic 

Die Weltmeisterin und Titelverteidigerin Ng On Yee und die Weltranglistenerste Reanne Evans waren für die Ausscheidungsrunde gesetzt, 25 weitere Frauen spielten in Gruppen die weiteren Plätze aus. Außer Diana Stateczny, die wie im Vorjahr beste Deutsche war, waren im Viertelfinale nur noch vier Spielerinnen aus Hong Kong und drei aus England vertreten. Erwartungsgemäß erreichten Ng – gegen Stateczny – und Evans das Halbfinale, Gegnerinnen waren die Weltranglistensechste Rebecca Kenna (ehemals Granger) und die Nummer 14 So Man Yan. Obwohl beide Favoritinnen zwischenzeitlich im Rückstand lagen setzten sie sich am Ende durch. Somit hieß auch das zweite PHC-Frauenfinale Evans gegen Ng On Yee, diesmal revanchierte sich die Engländerin aber für die Vorjahresniederlage und gewann klar mit 4:1.

Quellen

Weblinks 

2017
Snookerveranstaltung 2017